Butlin ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Butlin (1899–1980), britischer Unternehmer ("Butlin's Holiday Camps")
 Claude M. Butlin (1877–??), Fußballspieler, Tennisspieler und Golfer
 Noel George Butlin (1921–1991), australischer Wirtschaftswissenschaftler und -historiker
Roger Butlin (* 1955), britischer Evolutionsbiologe und Genetiker
 Sydney James Butlin (1910–1977), australischer Wirtschaftswissenschaftler und -historiker